De vijfde editie van het Europees kampioenschap badminton voor landenteams werd in 2014 gehouden in Bazel, Zwitserland. Het toernooi werd gespeeld van 11 tot en met 16 februari.

Mannentoernooi

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Poule 5

Poule 6

Knock-outfase

Vrouwentoernooi

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Poule 5

Knock-outfase

Europese kampioenschappen badminton
Badminton in 2014
Badminton
Sportevenement in Bazel